Bleke grasworteluil
 Zeeuwse grasworteluil